

Шабликіно — присілок, Александровський район, Владимирська область
 Шабликіно — село, Ішимський район, Тюменська область